

Génétique 
 Le nom se trouve au début du titre de l'article
 Gène, unité d'information génétique transmise par un individu à sa descendance.
 Gène activant la recombinaison V(D)J, gènes encodant les protéines RAG1 et RAG2.
 Gène ancestral, gène se trouvant sur la chromatide qui n'a subi aucune mutation.
 Gène ASPM, gène impliqué dans le développement du cerveau des animaux.
 Gène Avpr1, gène encodant la protéine vasopressin-1A récepteur (V1AR) qui régule l'activité de la vasopressine. 
 Gène chevauchant, gène superposé à un autre gène et exprimant une protéine différente de ce dernier.
 Gène de Dieu, hypothèse de prédisposition des humains aux expériences spirituelles ou mystiques.
 Gène de dilution, gène qui a pour particularité d'éclaircir la couleur de robe de certains animaux.
 Gènes de la drosophile, gènes d'un animal modèle de la génétique. 
 Gène de résistance, portion d'ADN codant une substance permettant la survie d'un organisme face à une attaque biotique ou abiotique. 
 Gènes de segmentation sont des gènes zygotiques intervenant dans l'expression du programme génétique du développement embryonnaire.
 Gène du développement, gène permettant de construire un organisme spécifique à partir du zygote.
 Gène engrailed, méoprotéine facteur de transcription.
 Gène et protéine CFTR, codage d'une protéine CFTR membranaire responsable du flux d'ions chlorure. 
 Gène GUS, gène de la β-glucuronidase, enzyme lysosomale humaine.
 Gène holandrique, gène lié au chromosome Y de façon permanente et qui manifeste chez des mâles.
 Gène homéotique, gène qui détermine le plan d'organisation d'un être vivant.
 Gènes homéotiques chez les animaux, gènes intervenant dans le processus de développement pendant la phase embryonnaire.
 Gène Hox, catégorie particulière de gènes homéotiques. 
 Gène I, gène déterminant le phénotype de la robe du chat. 
 Gène klotho, gène responsable de la synthèse de la protéine KLOTHO impliquée dans le processus de vieillissement. 
 Gène LHX9, gène présentant une expression concomitante au gène SF1 et au gène WT1.
 Gène marqueur, gène que l'on ajoute à une construction génétique.
 Gène Pax3, gène crucial pour la fermeture du tube neural et le processus de l'induction des cellules de la crête neurale au cours de la neurulation.
 Gène PHA-4, gène permettant à des animaux soumis à des restrictions caloriques de vivre plus longtemps. 
 Gène R, gènes de résistance présents dans le génome des plantes.
 Gène rapporteur,  gène dont le produit possède une caractéristique lui permettant d'être observé en laboratoire.
 Gène soumis à empreinte, gène dont l'activité est différente pour les deux copies de ce gène porté par un même individu.
 Gène suppresseur de tumeurs, régulateur négatif de la prolifération cellulaire. 
 Gène white, gène donnant une couleur blanche à l'œil composé de la drosophile.

 Le nom se trouve dans le titre de l'article
 Analyse en série de l'expression des gènes, technique de biologie moléculaire permettant l'analyse de la population en ARNm d'un échantillon donné.
 Banque de gènes, dispositif de conservation ex situ de matériel génétique qu'il s'agisse de plantes ou d'animaux.
 Banque de gènes de la pomme de terre, banque de gènes dédiée à la conservation ex situ des ressources génétiques de la pomme de terre cultivée.
 Cluster de gènes, ensemble de deux gènes ou plus permettant de coder un même produit ou pour des produits similaires.
 Cytopénie par mutation du gène GATA1, maladie manifestée par une anémie et/ou thrombocytopénie. 
 Démence fronto temporale par mutation du gène GRN, maladie entraînant aphasie progressive et syndrome extra-pyramidal avec syndrome parkinsoninen.
 Démence frontotemporale par mutation du gène CHMP2B, maladie caractérisée notamment par des changements de la personnalité.
 Dysplasies osseuses en rapport avec le gène SOST, manifestations secondaires à une production exagérée de tissu osseux par l'ostéoblaste.
 Expression des gènes, rôle joué par l'expression de différents gènes au cours du développement.
 Extinction de gène, processus épigénétique empêchant la production d'une protéine à partir d'un gène. 
 Famille de gènes, ensemble de gènes codant une série de protéines formant une famille de protéines. 
 Flux de gènes, échange de gènes ou de leurs allèles entre différentes populations apparentées en raison de la migration d'individus fertiles ou de leurs gamètes. 
 Hypertension artérielle pulmonaire par mutation du gène BMPR2, obstruction des artères aboutissant à une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires.
 Hypothèse un gène - une enzyme, idée selon laquelle les gènes agissent par la production d'enzymes.
 Insuffisance antéhypophysaire par mutation du gène PROP1, type d'insuffisance hypophysaire familiale.
 Liste des maladies génétiques à gène identifié, comme son nom l'indique. 
 Liste des maladies génétiques à gène non identifié, maladies précédées du signe % de Mendelian Inheritance in Man.
 Maladie en rapport avec la mutation du gène PLP1, trouble de la formation de la myéline. 
 Maladies en rapport avec les mutations du gène IRF6, maladies allant du syndrome de Van der Woude au syndrome de la bride poplitée.
 Neutropénie par mutation du gène ELA2, maladie comprenant la neutropénie congénitale sévère et la neutropénie cyclique.
 Nomenclature des gènes de levure, comme son nom l'indique.
 Pathologies en rapport avec une haploinsuffisance du gène SHOX, pathologies allant du syndrome de Leri-Weill à une petite taille.
 Pathologies oculaires par mutation du gène SOX2, anophtalmie ou microphtalmie sévère et bilatérale.
 Pathologies rénales par mutation du gène UMOD, forme familiale de la néphropathie et maladie kystique médullaire rénale autosomique dominante.
 Peptide relié au gène calcitonine, médiateur de la douleur.
 Prédiction de gènes, identification des zones de l'ADN qui correspondent à des gènes.
 Régulation de l'expression des gènes, ensemble des mécanismes de régulations pour passer de l'information génétique à un produit de gène fonctionnel. 
 Relation gène pour gène, lien entre chaque gène de virulence d'un agent pathogène et le gène de résistance correspondant de la plante hôte.
 Réseaux de co-expression de gènes, graphe où chaque nœud correspond à un gène et où une paire de nœuds est reliée par un arc.
 Syndrome des hamartomes par mutation du gène PTEN,  syndromes de Cowden, de Bannayan-Riley-Ruvalcaba, de Protée et de Protée-like.
 Théorie du gène égoïste, remise en perspective de la théorie de l'évolution.
 Thrombophilie par mutation G20210A du gène de la prothrombine, thromboses veineuses des membres inférieurs ou embolies pulmonaires.
 Transfert horizontal de gènes, processus dans lequel un organisme intègre du matériel génétique provenant d'un autre organisme sans en être le descendant.

Hippologie 
 Gène perle, gène de dilution responsable des certaines couleurs de robe du cheval.
 Gène crème du cheval, gène de dilution de la robe du cheval.
 Gène silver,  gène dominant du cheval qui agit sur le pigment noir et lui donne une apparence argentée.
 Gène sooty,  gène de couleur du cheval qui donne un mélange de poils noirs à l'extrémité du pelage sur une autre robe.
 Gène champagne, allèle dominant simple responsable d'un certain nombre de couleurs rares de la robe du cheval. 
 Gène dun, gène de dilution responsable des couleurs de robe dites « sauvages » chez le cheval. 
 Gène flaxen, gène de dilution qui décolore les crins de la robe du cheval alezan.

Littérature scientifique 
 Le Gène égoïste,  livre de Richard Dawkins sur l'évolution (1976).

Patronyme 

 Martial Gène, coureur cycliste français (1984). 
 Yohann Gène, coureur cycliste français (1981).

Prénom 
 Gène Hanssen, footballeur néerlandais (1959).

Viticulture 
 Gène, marc de raisin en pays Beaujolais.

Voir aussi